

Architettura
 Palazzo Mazzonis – edificio storico di Torino

Persone
 Danielle Mazzonis – politica italiana 
 Giovanni Mazzonis – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Ottavio Mazzonis – pittore italiano